Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1954 года впервые проводился в Азии 16-17 февраля на открытом стадионе Макоманай в Саппоро (Япония). В нём приняли участие 19 спортсменов. На заключительную дистанцию 10000 м были допущены 12 лучших по итогам 3-х дистанций. Весь пьедестал заняли советские спортсмены. Чемпионом мира стал Борис Шилков.

Результаты 

 * = с падением
 NC = не отобрался на заключительную дистанцию
 NS# = не вышел на старт на дистанции#
 DQ =дисквалифицирован

Ссылки 
 Результаты на сайте Schaatsstatistieken.nl

Конькобежный спорт
Международные соревнования по конькобежному спорту в Японии
Конькобежный спорт
Чемпионаты мира в Японии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)